Abaka může být:
 abaka (vlákno) – tzv. manilské konopí, vlákna z listů banánovníku textilního
 samotný banánovník textilní
 Abaka Chán – druhý ílchán mongolského ílchanátu